Сезон 1996-97 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 4-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном втретє стала Спарта (Прага).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Славія (Прага) взяв участь у Кубку кубків 1997—1998 як переможець Кубку Чехії з футболу 1996—1997.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 
 Перша чеська ліга на rsssf 

1996-1997
Чехія
Чехія